Лайт () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Лайт, Джудит (род. 1949) — американская актриса и ЛГБТ-активист.
 Лайт, Дэвид (род. 1991) — новозеландский боксёр, cеребряный призёр Игр Содружества (2014).
 Лайт, Зак (род. 1974) — американский боец смешанного стиля.
 Лайт, Кевин (род. 1979) — канадский гребец.
 Лайт, Уильям (1786—1839) — британский военный офицер, позднее главный градостроитель Южной Австралии.

Топоним 
 Лайт () — река в Южной Австралии.

Другое 
 «Лайт» — молодёжный театр в Самаре.
 Лайт Ягами — главный герой манги, аниме-сериала и фильмов «Тетрадь смерти».
 Стэдиум оф Лайт () — футбольный стадион в Сандерленде, Северо-Восточная Англия.

См. также